Рафаел Надал је четврти пут освојио турнир. У финалу је победио Роџера Федерера резултатом 7:5, 7:5.

Носиоци 

  Роџер Федерер (финалиста)
  '''Рафаел Надал (победник)
  Новак Ђоковић (полуфинале)
  Николај Давиденко (полуфинале)
  Давид Ферер (четвртфинале)
  Давид Налбандијан (четвртфинале)
  Ришар Гаске (треће коло)
  Михаил Јужни ''(друго коло)

<li> Пол-Анри Матје (прво коло)
<li> Карлос Моја (прво коло)
<li> Хуан Монако (друго коло)
<li> Томи Робредо (треће коло)
<li> Хуан Карлос Фереро (треће коло)
<li> Енди Мари (треће коло)
<li> Иво Карловић (друго коло)
<li> Филип Колшрајбер (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Монте Карло мастерс 2008.
Монте Карло мастерс – појединачно